|-
|(37001)||2000 TL29|| align=right|12,9|| align=right|3,066|| align=right|0,078|| align=right|22,28|| align=right|5,368||MBA||3. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37002)||2000 TP29|| align=right|13,7|| align=right|2,548|| align=right|0,226|| align=right|17,64|| align=right|4,066||MBA||3. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37003)||2000 TF35|| align=right|15,1|| align=right|2,744|| align=right|0,065|| align=right|3,01|| align=right|4,545||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37004)||2000 TN36|| align=right|14,8|| align=right|2,745|| align=right|0,086|| align=right|6,76|| align=right|4,546||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37005)||2000 TO37|| align=right|14,2|| align=right|3,179|| align=right|0,100|| align=right|10,21|| align=right|5,668||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37006)||2000 TS37|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,233|| align=right|9,08|| align=right|3,578||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37007)||2000 TY37|| align=right|13,6|| align=right|3,056|| align=right|0,054|| align=right|11,34|| align=right|5,342||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37008)||2000 TB38|| align=right|14,3|| align=right|3,162|| align=right|0,098|| align=right|13,70|| align=right|5,621||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37009)||2000 TC41|| align=right|14,5|| align=right|3,113|| align=right|0,051|| align=right|16,48|| align=right|5,492||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37010)||2000 TW42|| align=right|15,3|| align=right|2,238|| align=right|0,059|| align=right|9,28|| align=right|3,348||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37011)||2000 TZ48|| align=right|14,8|| align=right|3,008|| align=right|0,061|| align=right|10,55|| align=right|5,217||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37012)||2000 TP51|| align=right|13,5|| align=right|3,330|| align=right|0,140|| align=right|11,85|| align=right|6,076||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37013)||2000 TA54|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,168|| align=right|1,76|| align=right|3,680||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37014)||2000 TW55|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,096|| align=right|10,54|| align=right|5,642||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37015)||2000 TY55|| align=right|13,7|| align=right|3,151|| align=right|0,179|| align=right|15,17|| align=right|5,593||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37016)||2000 TE57|| align=right|14,6|| align=right|3,016|| align=right|0,123|| align=right|12,78|| align=right|5,237||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37017)||2000 TG57|| align=right|15,0|| align=right|2,527|| align=right|0,022|| align=right|15,87|| align=right|4,017||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37018)||2000 TE60|| align=right|14,2|| align=right|2,594|| align=right|0,219|| align=right|15,42|| align=right|4,178||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37019)||2000 TA61|| align=right|13,4|| align=right|3,113|| align=right|0,198|| align=right|17,49|| align=right|5,492||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37020)||2000 TE68|| align=right|15,7|| align=right|2,737|| align=right|0,129|| align=right|3,23|| align=right|4,529||MBA||6. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37021)||2000 UB1|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,113|| align=right|9,49|| align=right|4,175||MBA||21. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|37022 Robertovittori||2000 UT1|| align=right|14,5|| align=right|2,809|| align=right|0,058|| align=right|4,85|| align=right|4,707||MBA||22. oktober 2000||Sormano||F. Manca; G. Ventre
|-
|(37023)||2000 UD2|| align=right|13,7|| align=right|3,066|| align=right|0,078|| align=right|10,23|| align=right|5,369||MBA||22. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(37024)||2000 UM5|| align=right|13,5|| align=right|2,776|| align=right|0,234|| align=right|8,44|| align=right|4,624||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37025)||2000 US5|| align=right|13,8|| align=right|2,753|| align=right|0,100|| align=right|10,45|| align=right|4,567||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37026)||2000 UF6|| align=right|14,3|| align=right|3,234|| align=right|0,138|| align=right|2,35|| align=right|5,816||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37027)||2000 UO6|| align=right|15,0|| align=right|3,186|| align=right|0,174|| align=right|0,48|| align=right|5,687||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37028)||2000 UR6|| align=right|14,8|| align=right|3,132|| align=right|0,180|| align=right|1,41|| align=right|5,543||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37029)||2000 UZ6|| align=right|14,6|| align=right|2,873|| align=right|0,083|| align=right|2,75|| align=right|4,870||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37030)||2000 UB7|| align=right|14,5|| align=right|2,989|| align=right|0,164|| align=right|2,68|| align=right|5,168||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37031)||2000 UD8|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,127|| align=right|1,36|| align=right|4,117||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37032)||2000 UL8|| align=right|14,3|| align=right|2,730|| align=right|0,145|| align=right|9,58|| align=right|4,510||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37033)||2000 UX8|| align=right|13,4|| align=right|3,045|| align=right|0,091|| align=right|7,88|| align=right|5,312||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37034)||2000 UC9|| align=right|13,3|| align=right|3,222|| align=right|0,095|| align=right|9,13|| align=right|5,781||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37035)||2000 UQ10|| align=right|14,4|| align=right|3,112|| align=right|0,181|| align=right|1,03|| align=right|5,488||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37036)||2000 UA20|| align=right|13,5|| align=right|3,100|| align=right|0,082|| align=right|15,49|| align=right|5,458||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37037)||2000 UK21|| align=right|15,2|| align=right|2,834|| align=right|0,062|| align=right|3,22|| align=right|4,770||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37038)||2000 UN21|| align=right|15,0|| align=right|2,773|| align=right|0,097|| align=right|5,08|| align=right|4,617||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37039)||2000 UX21|| align=right|14,8|| align=right|2,882|| align=right|0,063|| align=right|3,59|| align=right|4,892||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37040)||2000 UP22|| align=right|15,5|| align=right|2,530|| align=right|0,046|| align=right|4,55|| align=right|4,024||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37041)||2000 UZ22|| align=right|14,7|| align=right|2,749|| align=right|0,070|| align=right|4,30|| align=right|4,556||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37042)||2000 UN25|| align=right|15,2|| align=right|2,404|| align=right|0,094|| align=right|5,90|| align=right|3,727||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37043)||2000 US26|| align=right|15,5|| align=right|2,599|| align=right|0,241|| align=right|5,09|| align=right|4,190||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|37044 Papymarcel||2000 UE29|| align=right|14,7|| align=right|3,079|| align=right|0,175|| align=right|0,36|| align=right|5,402||MBA||27. oktober 2000||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(37045)||2000 UG34|| align=right|15,2|| align=right|2,896|| align=right|0,065|| align=right|2,15|| align=right|4,926||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37046)||2000 UP35|| align=right|15,0|| align=right|2,765|| align=right|0,079|| align=right|3,67|| align=right|4,598||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37047)||2000 UU35|| align=right|13,7|| align=right|2,985|| align=right|0,040|| align=right|8,55|| align=right|5,157||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37048)||2000 UZ36|| align=right|14,7|| align=right|2,862|| align=right|0,068|| align=right|2,50|| align=right|4,840||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37049)||2000 UC38|| align=right|15,0|| align=right|3,074|| align=right|0,197|| align=right|1,48|| align=right|5,389||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37050)||2000 UW38|| align=right|14,1|| align=right|3,148|| align=right|0,182|| align=right|1,85|| align=right|5,585||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37051)||2000 UH39|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,041|| align=right|2,38|| align=right|5,110||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37052)||2000 UO39|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,139|| align=right|2,29|| align=right|5,421||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37053)||2000 UQ39|| align=right|14,1|| align=right|2,790|| align=right|0,141|| align=right|6,39|| align=right|4,658||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37054)||2000 UD40|| align=right|14,4|| align=right|2,986|| align=right|0,101|| align=right|2,11|| align=right|5,160||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37055)||2000 UT40|| align=right|14,6|| align=right|2,810|| align=right|0,065|| align=right|3,76|| align=right|4,710||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37056)||2000 UD42|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,146|| align=right|2,87|| align=right|3,715||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37057)||2000 UN42|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,162|| align=right|3,28|| align=right|3,634||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37058)||2000 US42|| align=right|15,3|| align=right|2,764|| align=right|0,027|| align=right|4,89|| align=right|4,595||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37059)||2000 UO43|| align=right|14,4|| align=right|2,992|| align=right|0,085|| align=right|1,77|| align=right|5,174||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37060)||2000 UK45|| align=right|14,6|| align=right|3,205|| align=right|0,185|| align=right|2,26|| align=right|5,736||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37061)||2000 UL45|| align=right|14,9|| align=right|2,919|| align=right|0,082|| align=right|3,41|| align=right|4,987||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37062)||2000 UR45|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,126|| align=right|5,14|| align=right|3,783||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37063)||2000 UX45|| align=right|14,9|| align=right|2,828|| align=right|0,031|| align=right|2,40|| align=right|4,754||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37064)||2000 UO48|| align=right|14,7|| align=right|3,161|| align=right|0,170|| align=right|1,37|| align=right|5,619||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37065)||2000 UT48|| align=right|14,0|| align=right|3,118|| align=right|0,217|| align=right|1,56|| align=right|5,505||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37066)||2000 UJ49|| align=right|14,8|| align=right|2,926|| align=right|0,135|| align=right|4,42|| align=right|5,004||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37067)||2000 UW49|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,196|| align=right|2,24|| align=right|3,675||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37068)||2000 UZ49|| align=right|14,8|| align=right|2,961|| align=right|0,111|| align=right|2,93|| align=right|5,095||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37069)||2000 UC50|| align=right|14,9|| align=right|2,887|| align=right|0,064|| align=right|2,61|| align=right|4,904||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37070)||2000 UT51|| align=right|15,0|| align=right|2,944|| align=right|0,055|| align=right|2,75|| align=right|5,050||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37071)||2000 UY51|| align=right|14,2|| align=right|2,697|| align=right|0,210|| align=right|5,37|| align=right|4,430||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37072)||2000 UF52|| align=right|14,4|| align=right|2,567|| align=right|0,083|| align=right|2,71|| align=right|4,111||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37073)||2000 UH53|| align=right|15,0|| align=right|2,938|| align=right|0,044|| align=right|1,03|| align=right|5,035||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37074)||2000 UV53|| align=right|14,4|| align=right|2,737|| align=right|0,059|| align=right|4,90|| align=right|4,526||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37075)||2000 UC54|| align=right|13,2|| align=right|3,153|| align=right|0,058|| align=right|16,09|| align=right|5,598||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37076)||2000 UK54|| align=right|13,2|| align=right|3,051|| align=right|0,113|| align=right|11,20|| align=right|5,328||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37077)||2000 UK55|| align=right|14,7|| align=right|2,533|| align=right|0,063|| align=right|10,06|| align=right|4,030||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37078)||2000 UZ57|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,122|| align=right|5,51|| align=right|5,573||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37079)||2000 UM58|| align=right|14,8|| align=right|2,280|| align=right|0,114|| align=right|6,04|| align=right|3,441||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37080)||2000 US58|| align=right|15,0|| align=right|2,340|| align=right|0,194|| align=right|3,16|| align=right|3,579||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37081)||2000 UW59|| align=right|13,0|| align=right|2,562|| align=right|0,095|| align=right|12,34|| align=right|4,100||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37082)||2000 UH60|| align=right|14,9|| align=right|2,790|| align=right|0,043|| align=right|3,18|| align=right|4,660||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37083)||2000 UK60|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,119|| align=right|2,82|| align=right|3,648||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37084)||2000 UD61|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,180|| align=right|5,89|| align=right|3,820||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37085)||2000 UO63|| align=right|14,5|| align=right|2,330|| align=right|0,168|| align=right|4,05|| align=right|3,556||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37086)||2000 UU63|| align=right|15,0|| align=right|2,322|| align=right|0,082|| align=right|6,79|| align=right|3,537||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37087)||2000 UN67|| align=right|14,3|| align=right|3,212|| align=right|0,144|| align=right|5,00|| align=right|5,756||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37088)||2000 UE70|| align=right|14,8|| align=right|2,364|| align=right|0,106|| align=right|5,81|| align=right|3,635||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37089)||2000 UQ71|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,147|| align=right|7,67|| align=right|4,539||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37090)||2000 UB72|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,049|| align=right|7,18|| align=right|4,270||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37091)||2000 UK72|| align=right|14,0|| align=right|3,008|| align=right|0,105|| align=right|8,41|| align=right|5,217||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37092)||2000 UG78|| align=right|13,4|| align=right|3,058|| align=right|0,285|| align=right|9,49|| align=right|5,347||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37093)||2000 UE86|| align=right|13,8|| align=right|2,979|| align=right|0,016|| align=right|10,86|| align=right|5,142||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37094)||2000 UD87|| align=right|14,8|| align=right|2,649|| align=right|0,074|| align=right|5,10|| align=right|4,311||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37095)||2000 UR89|| align=right|14,8|| align=right|3,074|| align=right|0,054|| align=right|3,14|| align=right|5,389||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37096)||2000 UY89|| align=right|13,8|| align=right|3,111|| align=right|0,058|| align=right|10,91|| align=right|5,486||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37097)||2000 UM90|| align=right|13,8|| align=right|3,076|| align=right|0,112|| align=right|10,27|| align=right|5,395||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37098)||2000 UL94|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,100|| align=right|7,18|| align=right|4,553||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37099)||2000 UM94|| align=right|14,6|| align=right|2,719|| align=right|0,193|| align=right|9,01|| align=right|4,484||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37100)||2000 UH96|| align=right|15,6|| align=right|2,519|| align=right|0,078|| align=right|5,33|| align=right|3,998||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37101)||2000 UO96|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,151|| align=right|4,16|| align=right|3,358||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37102)||2000 UW98|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,209|| align=right|5,24|| align=right|3,565||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37103)||2000 UJ99|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,103|| align=right|6,60|| align=right|4,538||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37104)||2000 UP99|| align=right|14,4|| align=right|2,276|| align=right|0,108|| align=right|5,59|| align=right|3,433||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37105)||2000 UA101|| align=right|14,2|| align=right|2,983|| align=right|0,063|| align=right|9,14|| align=right|5,152||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37106)||2000 UC101|| align=right|14,6|| align=right|2,281|| align=right|0,179|| align=right|6,75|| align=right|3,443||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37107)||2000 UK101|| align=right|15,2|| align=right|2,236|| align=right|0,131|| align=right|3,82|| align=right|3,344||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37108)||2000 UG102|| align=right|15,3|| align=right|2,463|| align=right|0,077|| align=right|5,95|| align=right|3,865||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37109)||2000 UZ102|| align=right|13,3|| align=right|3,102|| align=right|0,153|| align=right|6,47|| align=right|5,463||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37110)||2000 UF103|| align=right|14,6|| align=right|3,058|| align=right|0,111|| align=right|8,36|| align=right|5,347||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37111)||2000 UP103|| align=right|14,6|| align=right|3,134|| align=right|0,174|| align=right|5,99|| align=right|5,548||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37112)||2000 UG104|| align=right|14,5|| align=right|2,218|| align=right|0,177|| align=right|6,42|| align=right|3,302||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37113)||2000 UK104|| align=right|14,5|| align=right|2,353|| align=right|0,112|| align=right|6,24|| align=right|3,608||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37114)||2000 UO104|| align=right|14,5|| align=right|2,926|| align=right|0,065|| align=right|12,71|| align=right|5,003||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37115)||2000 UE105|| align=right|14,5|| align=right|3,118|| align=right|0,118|| align=right|11,95|| align=right|5,504||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37116)||2000 UG110|| align=right|14,0|| align=right|2,608|| align=right|0,151|| align=right|14,44|| align=right|4,211||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37117)||2000 VU2|| align=right|13,2|| align=right|6,903|| align=right|0,553|| align=right|13,78|| align=right|18,14||XXX||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(37118)||2000 VW4|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,148|| align=right|1,87|| align=right|3,705||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37119)||2000 VQ6|| align=right|15,5|| align=right|2,570|| align=right|0,146|| align=right|4,05|| align=right|4,119||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37120)||2000 VS6|| align=right|15,0|| align=right|2,995|| align=right|0,106|| align=right|8,66|| align=right|5,183||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37121)||2000 VU7|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,031|| align=right|8,43|| align=right|4,284||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37122)||2000 VQ10|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,179|| align=right|6,02|| align=right|4,175||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37123)||2000 VW10|| align=right|14,7|| align=right|3,082|| align=right|0,125|| align=right|2,10|| align=right|5,410||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37124)||2000 VH11|| align=right|14,6|| align=right|3,143|| align=right|0,132|| align=right|0,54|| align=right|5,572||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37125)||2000 VP12|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,086|| align=right|3,91|| align=right|4,697||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37126)||2000 VX15|| align=right|15,2|| align=right|2,807|| align=right|0,096|| align=right|4,08|| align=right|4,702||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37127)||2000 VU17|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,207|| align=right|2,98|| align=right|5,417||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37128)||2000 VD22|| align=right|15,1|| align=right|2,401|| align=right|0,146|| align=right|1,37|| align=right|3,720||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37129)||2000 VZ22|| align=right|15,0|| align=right|2,860|| align=right|0,046|| align=right|1,02|| align=right|4,835||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37130)||2000 VS26|| align=right|15,9|| align=right|2,441|| align=right|0,205|| align=right|1,21|| align=right|3,814||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37131)||2000 VW29|| align=right|14,9|| align=right|2,344|| align=right|0,069|| align=right|6,11|| align=right|3,587||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37132)||2000 VB30|| align=right|14,2|| align=right|2,772|| align=right|0,095|| align=right|10,05|| align=right|4,614||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37133)||2000 VD30|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,268|| align=right|6,44|| align=right|3,561||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37134)||2000 VA32|| align=right|13,9|| align=right|3,041|| align=right|0,115|| align=right|8,93|| align=right|5,302||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37135)||2000 VO32|| align=right|13,8|| align=right|3,117|| align=right|0,169|| align=right|4,13|| align=right|5,503||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37136)||2000 VA33|| align=right|15,0|| align=right|2,725|| align=right|0,032|| align=right|3,79|| align=right|4,497||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37137)||2000 VK33|| align=right|14,7|| align=right|2,458|| align=right|0,138|| align=right|3,64|| align=right|3,854||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37138)||2000 VT33|| align=right|14,8|| align=right|2,918|| align=right|0,095|| align=right|2,41|| align=right|4,984||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37139)||2000 VH38|| align=right|14,5|| align=right|2,973|| align=right|0,126|| align=right|1,74|| align=right|5,126||MBA||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(37140)||2000 VQ38|| align=right|15,7|| align=right|2,773|| align=right|0,056|| align=right|2,76|| align=right|4,617||MBA||1. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|37141 Povolný||2000 VZ38|| align=right|15,8|| align=right|2,431|| align=right|0,103|| align=right|7,24|| align=right|3,790||MBA||2. november 2000||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(37142)||2000 VK41|| align=right|15,4|| align=right|2,230|| align=right|0,095|| align=right|6,90|| align=right|3,329||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37143)||2000 VG44|| align=right|15,9|| align=right|2,747|| align=right|0,012|| align=right|2,58|| align=right|4,551||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37144)||2000 VL44|| align=right|14,8|| align=right|2,856|| align=right|0,057|| align=right|1,37|| align=right|4,825||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37145)||2000 VZ45|| align=right|15,0|| align=right|3,064|| align=right|0,121|| align=right|3,51|| align=right|5,361||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37146)||2000 VD46|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,168|| align=right|5,56|| align=right|3,550||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37147)||2000 VF48|| align=right|14,2|| align=right|3,139|| align=right|0,170|| align=right|10,16|| align=right|5,560||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37148)||2000 VF49|| align=right|13,7|| align=right|3,190|| align=right|0,211|| align=right|2,06|| align=right|5,696||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37149)||2000 VX52|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,077|| align=right|5,68|| align=right|3,730||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37150)||2000 VJ53|| align=right|13,5|| align=right|2,643|| align=right|0,099|| align=right|6,09|| align=right|4,297||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37151)||2000 VF55|| align=right|14,1|| align=right|3,013|| align=right|0,187|| align=right|7,64|| align=right|5,230||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37152)||2000 VV56|| align=right|13,3|| align=right|2,309|| align=right|0,295|| align=right|7,17|| align=right|3,509||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37153)||2000 VK57|| align=right|13,6|| align=right|3,131|| align=right|0,193|| align=right|8,41|| align=right|5,539||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37154)||2000 VZ58|| align=right|14,3|| align=right|2,400|| align=right|0,121|| align=right|13,92|| align=right|3,717||MBA||8. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(37155)||2000 VD59|| align=right|13,2|| align=right|3,949|| align=right|0,149|| align=right|7,71|| align=right|7,848||HLD||5. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37156)||2000 VB60|| align=right|14,5|| align=right|3,240|| align=right|0,206|| align=right|5,68|| align=right|5,830||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37157)||2000 VD61|| align=right|14,1|| align=right|3,190|| align=right|0,103|| align=right|4,99|| align=right|5,696||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37158)||2000 VV61|| align=right|14,4|| align=right|2,614|| align=right|0,190|| align=right|25,36|| align=right|4,225||MBA||9. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37159)||2000 WX|| align=right|14,3|| align=right|3,122|| align=right|0,178|| align=right|1,49|| align=right|5,516||MBA||17. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(37160)||2000 WR5|| align=right|12,5|| align=right|3,137|| align=right|0,109|| align=right|12,33|| align=right|5,556||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37161)||2000 WE9|| align=right|14,0|| align=right|2,554|| align=right|0,139|| align=right|12,61|| align=right|4,080||MBA||20. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37162)||2000 WV9|| align=right|14,9|| align=right|3,245|| align=right|0,116|| align=right|2,70|| align=right|5,845||MBA||22. november 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|37163 Huachucaclub||2000 WD11|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,167|| align=right|15,54|| align=right|4,125||MBA||19. november 2000||Junk Bond||J. Medkeff; D. Healy
|-
|(37164)||2000 WT12|| align=right|13,5|| align=right|3,078|| align=right|0,089|| align=right|9,46|| align=right|5,399||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37165)||2000 WS13|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,103|| align=right|15,44|| align=right|4,253||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37166)||2000 WB22|| align=right|13,9|| align=right|3,110|| align=right|0,123|| align=right|18,45|| align=right|5,483||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37167)||2000 WE22|| align=right|13,9|| align=right|2,973|| align=right|0,102|| align=right|11,35|| align=right|5,125||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37168)||2000 WL22|| align=right|14,5|| align=right|2,903|| align=right|0,085|| align=right|6,96|| align=right|4,945||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37169)||2000 WX22|| align=right|14,3|| align=right|2,747|| align=right|0,126|| align=right|10,44|| align=right|4,553||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37170)||2000 WY26|| align=right|13,0|| align=right|3,376|| align=right|0,017|| align=right|16,44|| align=right|6,202||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37171)||2000 WO28|| align=right|14,2|| align=right|2,528|| align=right|0,133|| align=right|15,19|| align=right|4,020||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37172)||2000 WQ32|| align=right|13,8|| align=right|2,994|| align=right|0,120|| align=right|12,08|| align=right|5,181||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37173)||2000 WW33|| align=right|15,3|| align=right|2,869|| align=right|0,129|| align=right|11,63|| align=right|4,859||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37174)||2000 WE37|| align=right|13,8|| align=right|2,757|| align=right|0,176|| align=right|12,78|| align=right|4,577||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37175)||2000 WJ40|| align=right|13,5|| align=right|3,178|| align=right|0,118|| align=right|7,80|| align=right|5,665||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37176)||2000 WB42|| align=right|15,6|| align=right|2,691|| align=right|0,028|| align=right|0,37|| align=right|4,413||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37177)||2000 WC43|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,032|| align=right|4,65|| align=right|4,103||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37178)||2000 WD45|| align=right|14,0|| align=right|2,759|| align=right|0,142|| align=right|8,66|| align=right|4,582||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37179)||2000 WW45|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,063|| align=right|4,21|| align=right|4,228||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37180)||2000 WE46|| align=right|14,1|| align=right|3,014|| align=right|0,049|| align=right|9,37|| align=right|5,232||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37181)||2000 WS49|| align=right|14,4|| align=right|2,765|| align=right|0,028|| align=right|13,93|| align=right|4,598||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37182)||2000 WW49|| align=right|13,5|| align=right|3,116|| align=right|0,225|| align=right|18,35|| align=right|5,499||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37183)||2000 WH50|| align=right|13,7|| align=right|2,723|| align=right|0,145|| align=right|13,62|| align=right|4,492||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37184)||2000 WC53|| align=right|14,8|| align=right|2,839|| align=right|0,045|| align=right|3,08|| align=right|4,783||MBA||27. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37185)||2000 WJ58|| align=right|13,5|| align=right|3,029|| align=right|0,079|| align=right|15,09|| align=right|5,270||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37186)||2000 WC60|| align=right|13,6|| align=right|3,089|| align=right|0,274|| align=right|14,68|| align=right|5,428||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37187)||2000 WP60|| align=right|13,0|| align=right|2,619|| align=right|0,239|| align=right|12,24|| align=right|4,238||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37188)||2000 WE61|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,211|| align=right|3,40|| align=right|4,178||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37189)||2000 WJ62|| align=right|13,8|| align=right|2,993|| align=right|0,068|| align=right|17,38|| align=right|5,177||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37190)||2000 WC63|| align=right|13,1|| align=right|2,457|| align=right|0,227|| align=right|24,77|| align=right|3,851||MBA||28. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(37191)||2000 WP69|| align=right|14,5|| align=right|2,425|| align=right|0,110|| align=right|7,75|| align=right|3,776||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37192)||2000 WL70|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,097|| align=right|6,03|| align=right|3,588||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37193)||2000 WF73|| align=right|15,5|| align=right|2,882|| align=right|0,044|| align=right|4,64|| align=right|4,891||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37194)||2000 WG73|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,045|| align=right|6,46|| align=right|3,781||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37195)||2000 WD75|| align=right|14,3|| align=right|3,235|| align=right|0,133|| align=right|5,77|| align=right|5,819||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37196)||2000 WR76|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,114|| align=right|4,25|| align=right|4,614||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37197)||2000 WR77|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,047|| align=right|6,04|| align=right|4,680||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37198)||2000 WH79|| align=right|13,7|| align=right|3,116|| align=right|0,058|| align=right|10,87|| align=right|5,499||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37199)||2000 WV92|| align=right|13,8|| align=right|3,322|| align=right|0,070|| align=right|4,73|| align=right|6,054||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37200)||2000 WC93|| align=right|14,4|| align=right|2,758|| align=right|0,077|| align=right|8,67|| align=right|4,579||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37201)||2000 WS94|| align=right|14,6|| align=right|2,923|| align=right|0,097|| align=right|1,88|| align=right|4,996||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37202)||2000 WK95|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,116|| align=right|6,00|| align=right|4,226||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37203)||2000 WS98|| align=right|13,0|| align=right|3,001|| align=right|0,109|| align=right|12,12|| align=right|5,197||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37204)||2000 WE100|| align=right|13,5|| align=right|2,968|| align=right|0,067|| align=right|11,44|| align=right|5,112||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37205)||2000 WD102|| align=right|14,8|| align=right|3,113|| align=right|0,099|| align=right|10,94|| align=right|5,493||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37206)||2000 WQ102|| align=right|13,7|| align=right|2,549|| align=right|0,159|| align=right|14,25|| align=right|4,068||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37207)||2000 WM103|| align=right|13,8|| align=right|2,948|| align=right|0,095|| align=right|14,97|| align=right|5,060||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37208)||2000 WK104|| align=right|15,7|| align=right|2,181|| align=right|0,096|| align=right|4,81|| align=right|3,221||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37209)||2000 WA108|| align=right|14,5|| align=right|3,043|| align=right|0,048|| align=right|4,53|| align=right|5,307||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37210)||2000 WW113|| align=right|14,9|| align=right|2,652|| align=right|0,210|| align=right|10,30|| align=right|4,319||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37211)||2000 WK119|| align=right|13,2|| align=right|3,028|| align=right|0,124|| align=right|11,29|| align=right|5,268||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37212)||2000 WO126|| align=right|14,1|| align=right|3,044|| align=right|0,140|| align=right|9,82|| align=right|5,311||MBA||16. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37213)||2000 WD127|| align=right|15,0|| align=right|2,811|| align=right|0,099|| align=right|10,41|| align=right|4,713||MBA||17. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37214)||2000 WG130|| align=right|14,8|| align=right|2,569|| align=right|0,226|| align=right|4,92|| align=right|4,117||MBA||19. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(37215)||2000 WU131|| align=right|15,5|| align=right|2,641|| align=right|0,077|| align=right|2,35|| align=right|4,291||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37216)||2000 WZ132|| align=right|14,4|| align=right|2,842|| align=right|0,062|| align=right|10,72|| align=right|4,791||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37217)||2000 WV135|| align=right|14,4|| align=right|2,775|| align=right|0,091|| align=right|14,25|| align=right|4,622||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37218)||2000 WE137|| align=right|13,9|| align=right|3,105|| align=right|0,038|| align=right|17,14|| align=right|5,471||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37219)||2000 WN137|| align=right|13,9|| align=right|2,693|| align=right|0,182|| align=right|14,03|| align=right|4,418||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37220)||2000 WX138|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,146|| align=right|3,64|| align=right|3,613||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37221)||2000 WA142|| align=right|14,0|| align=right|2,675|| align=right|0,073|| align=right|16,16|| align=right|4,374||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37222)||2000 WB142|| align=right|13,8|| align=right|2,536|| align=right|0,096|| align=right|14,30|| align=right|4,038||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37223)||2000 WD142|| align=right|14,5|| align=right|2,689|| align=right|0,122|| align=right|13,91|| align=right|4,408||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37224)||2000 WH142|| align=right|13,9|| align=right|2,677|| align=right|0,157|| align=right|15,71|| align=right|4,379||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37225)||2000 WN142|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,106|| align=right|15,31|| align=right|4,220||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37226)||2000 WQ142|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,061|| align=right|15,04|| align=right|4,222||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37227)||2000 WW142|| align=right|13,6|| align=right|2,676|| align=right|0,145|| align=right|26,56|| align=right|4,376||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37228)||2000 WE146|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,034|| align=right|22,49|| align=right|4,148||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37229)||2000 WJ146|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,060|| align=right|15,07|| align=right|4,264||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37230)||2000 WA147|| align=right|14,0|| align=right|3,015|| align=right|0,071|| align=right|9,81|| align=right|5,233||MBA||28. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37231)||2000 WW148|| align=right|14,9|| align=right|2,342|| align=right|0,032|| align=right|12,81|| align=right|3,583||MBA||29. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37232)||2000 WS154|| align=right|14,9|| align=right|2,947|| align=right|0,079|| align=right|7,49|| align=right|5,058||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37233)||2000 WV154|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,155|| align=right|9,59|| align=right|3,815||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37234)||2000 WY154|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,149|| align=right|5,83|| align=right|3,791||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37235)||2000 WP155|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,177|| align=right|5,96|| align=right|3,589||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37236)||2000 WX161|| align=right|14,5|| align=right|2,975|| align=right|0,038|| align=right|10,80|| align=right|5,131||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37237)||2000 WZ161|| align=right|13,6|| align=right|3,217|| align=right|0,235|| align=right|12,45|| align=right|5,768||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37238)||2000 WY167|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,216|| align=right|3,29|| align=right|3,636||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37239)||2000 WB168|| align=right|14,7|| align=right|2,673|| align=right|0,119|| align=right|14,50|| align=right|4,368||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37240)||2000 WP171|| align=right|14,5|| align=right|2,655|| align=right|0,082|| align=right|14,18|| align=right|4,324||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37241)||2000 WS171|| align=right|14,4|| align=right|2,518|| align=right|0,207|| align=right|12,18|| align=right|3,995||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37242)||2000 WE172|| align=right|13,7|| align=right|2,623|| align=right|0,048|| align=right|14,88|| align=right|4,248||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37243)||2000 WM174|| align=right|14,2|| align=right|2,740|| align=right|0,146|| align=right|13,19|| align=right|4,536||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37244)||2000 WF175|| align=right|13,2|| align=right|3,212|| align=right|0,071|| align=right|18,89|| align=right|5,757||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37245)||2000 WL179|| align=right|13,0|| align=right|3,217|| align=right|0,065|| align=right|11,66|| align=right|5,768||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37246)||2000 WH180|| align=right|14,4|| align=right|3,190|| align=right|0,139|| align=right|7,67|| align=right|5,697||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37247)||2000 WM181|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,134|| align=right|12,24|| align=right|4,577||MBA||30. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(37248)||2000 WB182|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,068|| align=right|15,89|| align=right|4,365||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37249)||2000 WZ182|| align=right|14,0|| align=right|2,579|| align=right|0,143|| align=right|16,64|| align=right|4,142||MBA||17. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(37250)||2000 WX183|| align=right|14,4|| align=right|3,175|| align=right|0,153|| align=right|9,21|| align=right|5,656||MBA||30. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov